Miejscowości w USA:
 Hayesville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Hayesville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Clay
 Hayesville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Hayesville – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Hayesville (ang. Hayesville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Clay
 Hayesville (ang. Hayesville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin